Литвиновский район

 Литвиновский район — район Ростовской области, существовавший в 1934-1959 годах
 Литвиновский район — название Сосновоборского района Пензенской области в 1928—1940 годах